Il singolare del torneo di tennis Madrid Open 1996, facente parte del WTA Tour 1996, ha avuto come vincitrice Jana Novotná che ha battuto in finale 4–6, 6–4, 6–3  Magdalena Maleeva.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Monica Seles (quarti di finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
  Conchita Martínez (secondo turno)
  Magdalena Maleeva (finale)

 Brenda Schultz (quarti di finale) 
 Jana Novotná (campionessa) 
 Amanda Coetzer (quarti di finale) 
 Irina Spîrlea (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Madrid Open 1996